El término grúa puede referirse a:

Maquinaria 

 una grúa, máquina para elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho;
 una grúa torre, especialmente diseñada como herramienta para la construcción;
 una grúa pórtico para contenedores, parte de la infraestructura de un muelle, sirve para cargar y descargar contenedores de los buques;
 un buque grúa, aquel que lleva incorporada una grúa, para el izado de carga o provisiones;
 un camión grúa, aquel que lleva incorporada a su chasis una grúa;
 un camión grúa con elevador lateral para la manipulación de contenedores;
 una grúa de vehículos, vehículo con grúa incorporada, diseñado para remolcar automóviles ante una emergencia;

Otros 
 La grúa y la jirafa, un cortometraje de animación;
 Mundo grúa, película independiente argentina de 1999, del director Pablo Trapero; o
 «Grúa de habilidad» («Skill Crane» en Estados Unidos), un episodio de la cuarta temporada de la serie animada Bob Esponja.